Lorettostraße steht für:
 Lorettostraße (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Adlershof
 Lorettostraße (Düsseldorf)
 Lorettostraße (Freiburg im Breisgau), siehe Liste von Sakralbauten in Freiburg im Breisgau
 Lorettostraße (Oberstdorf), siehe Liste der Baudenkmäler in Oberstdorf
 Lorettostraße (Reichertsheim), siehe Liste der Baudenkmäler in Reichertsheim
 Lorettostraße (Rohr in Niederbayern), siehe Liste der Baudenkmäler in Rohr in Niederbayern